Стефан Караджа може да се отнася за:

Стефан Караджа, български революционер
 село Стефан Караджа (Област Варна)
 село Стефан Караджа (Област Добрич)
 село Стефан Караджа (Област Силистра)
 Стефан Караджа (квартал), квартал на София
 село Стефан Караджово (област Ямбол, община Болярово)
 Караджа войвода, български хайдутин от село Давидково